До́брин — старое название польского города Добжинь и фамилия (имеет женскую форму До́брина):
 Добрин, Сергей Владимирович (род. 1986) — российский фигурист.
 Добрин, Николай Иванович (род. 1968) — российский художник.
 Добрин, Николае (1947—2007) — румынский футболист, полузащитник.
 Добрина, Ольга Владимировна (род. 1979) — российская актриса.